Di seguito una lista di asteroidi dal numero 51001 al 52000 con data di scoperta e scopritore.

51001-51100 

|-
| 51001 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51002 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51003 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51004 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51005 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51006 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51007 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51008 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51009 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51010 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51011 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51012 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51013 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51014 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51015 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51016 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51017 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51018 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51019 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51020 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51021 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51022 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51023 Benavidezlozano ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51024 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51025 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51026 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51027 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51028 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51029 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51030 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51031 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51032 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51033 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51034 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51035 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51036 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51037 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51038 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51039 - ||  || 12 aprile 2000 || NEAT
|-
| 51040 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51041 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51042 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51043 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51044 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51045 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51046 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51047 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51048 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51049 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51050 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51051 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51052 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51053 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51054 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51055 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51056 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51057 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51058 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51059 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51060 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51061 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51062 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51063 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51064 - ||  || 11 aprile 2000 || J. Broughton
|-
| 51065 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51066 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51067 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51068 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51069 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51070 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51071 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51072 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51073 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51074 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51075 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51076 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51077 - ||  || 11 aprile 2000 || NEAT
|-
| 51078 - ||  || 12 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51079 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51080 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51081 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51082 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51083 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51084 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51085 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51086 - ||  || 2 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51087 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51088 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51089 - ||  || 2 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51090 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51091 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51092 - || 2000 HH || 23 aprile 2000 || T. Kobayashi
|-
| 51093 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51094 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51095 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51096 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51097 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51098 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51099 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51100 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|}

51101-51200 

|-
| 51101 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51102 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51103 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51104 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51105 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51106 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51107 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51108 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51109 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51110 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51111 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51112 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51113 - ||  || 30 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51114 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51115 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51116 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51117 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51118 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51119 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51120 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51121 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51122 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51123 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51124 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51125 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51126 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51127 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51128 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51129 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51130 - ||  || 30 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 51131 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51132 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51133 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51134 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51135 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51136 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51137 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51138 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51139 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51140 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51141 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51142 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51143 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51144 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51145 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51146 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51147 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51148 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51149 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51150 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51151 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51152 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51153 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51154 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51155 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51156 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51157 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51158 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51159 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51160 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51161 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51162 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51163 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51164 - ||  || 25 aprile 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 51165 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51166 Huimanto ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51167 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51168 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51169 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51170 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51171 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51172 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51173 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51174 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51175 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51176 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51177 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51178 Geraintjones ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51179 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51180 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51181 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51182 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51183 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51184 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51185 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51186 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51187 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51188 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51189 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51190 - ||  || 29 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51191 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51192 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 51193 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51194 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51195 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51196 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 51197 - || 2000 JJ || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51198 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51199 - ||  || 4 maggio 2000 || Kleť
|-
| 51200 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|}

51201-51300 

|-
| 51201 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51202 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51203 - ||  || 5 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 51204 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51205 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51206 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51207 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51208 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51209 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51210 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51211 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51212 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51213 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51214 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51215 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51216 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51217 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51218 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51219 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51220 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51221 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51222 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51223 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51224 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51225 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51226 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51227 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51228 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51229 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51230 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51231 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51232 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51233 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51234 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51235 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51236 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51237 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51238 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51239 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51240 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51241 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51242 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51243 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51244 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51245 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51246 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51247 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51248 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51249 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51250 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51251 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51252 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51253 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51254 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51255 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51256 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51257 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51258 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51259 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51260 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51261 Holuša ||  || 13 maggio 2000 || L. Šarounová
|-
| 51262 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51263 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51264 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51265 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51266 - ||  || 1 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51267 - ||  || 1 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 51268 - ||  || 1 maggio 2000 || NEAT
|-
| 51269 - ||  || 2 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51270 - ||  || 2 maggio 2000 || NEAT
|-
| 51271 - ||  || 4 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51272 - ||  || 4 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51273 - ||  || 4 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 51274 - ||  || 9 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51275 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51276 - ||  || 7 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51277 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51278 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51279 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51280 - ||  || 24 maggio 2000 || F. B. Zoltowski
|-
| 51281 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51282 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51283 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51284 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51285 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51286 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51287 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51288 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51289 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51290 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51291 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51292 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51293 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51294 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51295 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51296 - ||  || 29 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51297 - ||  || 30 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 51298 - ||  || 23 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51299 - ||  || 23 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51300 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|}

51301-51400 

|-
| 51301 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51302 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51303 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51304 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51305 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51306 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51307 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51308 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51309 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51310 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51311 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51312 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51313 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51314 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51315 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51316 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51317 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51318 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51319 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 51320 - ||  || 25 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 51321 - ||  || 1 giugno 2000 || W. Bickel
|-
| 51322 - ||  || 6 giugno 2000 || J. Broughton
|-
| 51323 - ||  || 4 giugno 2000 || L. Šarounová
|-
| 51324 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 51325 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 51326 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 51327 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 51328 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 51329 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 51330 - ||  || 4 giugno 2000 || NEAT
|-
| 51331 - ||  || 1 giugno 2000 || NEAT
|-
| 51332 - ||  || 1 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 51333 - || 2000 ME || 22 giugno 2000 || J. Broughton
|-
| 51334 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 51335 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 51336 - ||  || 4 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 51337 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 51338 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 51339 - ||  || 28 luglio 2000 || OCA-Anza
|-
| 51340 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51341 - ||  || 23 agosto 2000 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 51342 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51343 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51344 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51345 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51346 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51347 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51348 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51349 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51350 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 51351 - ||  || 20 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 51352 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51353 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51354 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51355 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51356 - ||  || 8 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51357 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51358 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51359 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51360 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51361 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51362 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51363 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 51364 - ||  || 26 settembre 2000 || NEAT
|-
| 51365 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 51366 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 51367 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 51368 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 51369 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 51370 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 51371 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 51372 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 51373 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 51374 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 51375 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 51376 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 51377 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 51378 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 51379 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 51380 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 51381 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 51382 - ||  || 28 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 51383 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 51384 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51385 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51386 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51387 - ||  || 17 febbraio 2001 || K. Korlević
|-
| 51388 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51389 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51390 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51391 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51392 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51393 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51394 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51395 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51396 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51397 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51398 - ||  || 24 febbraio 2001 || J. Broughton
|-
| 51399 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 51400 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|}

51401-51500 

|-
| 51401 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 51402 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 51403 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51404 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 51405 - ||  || 23 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 51406 Massimocalvani ||  || 26 febbraio 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 51407 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51408 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51409 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51410 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51411 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51412 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51413 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51414 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51415 Tovinder ||  || 15 marzo 2001 || L. Casady, A. Cruz
|-
| 51416 - ||  || 15 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 51417 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51418 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51419 Deshapriya ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51420 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51421 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51422 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51423 - || 2001 FJ || 16 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51424 - || 2001 FK || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51425 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51426 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51427 - ||  || 19 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 51428 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51429 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51430 Ireneclaire ||  || 20 marzo 2001 || Tenagra II
|-
| 51431 Jayardee ||  || 19 marzo 2001 || D. T. Durig
|-
| 51432 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51433 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51434 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51435 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51436 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51437 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51438 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51439 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51440 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51441 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51442 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51443 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51444 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51445 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51446 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51447 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51448 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51449 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51450 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51451 - ||  || 22 marzo 2001 || J. Broughton
|-
| 51452 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51453 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51454 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51455 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51456 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51457 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51458 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51459 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51460 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51461 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51462 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51463 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51464 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51465 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51466 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51467 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51468 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51469 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51470 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51471 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51472 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51473 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51474 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51475 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51476 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51477 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51478 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51479 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51480 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51481 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51482 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51483 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51484 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51485 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51486 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51487 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51488 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51489 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51490 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51491 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51492 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51493 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51494 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51495 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51496 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51497 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51498 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51499 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51500 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|}

51501-51600 

|-
| 51501 - ||  || 27 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51502 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51503 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51504 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51505 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51506 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51507 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51508 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 51509 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51510 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51511 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51512 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51513 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51514 - ||  || 17 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 51515 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51516 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51517 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51518 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51519 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51520 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51521 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51522 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51523 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51524 - ||  || 28 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51525 - ||  || 29 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51526 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51527 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51528 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51529 - ||  || 31 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51530 - ||  || 28 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51531 - ||  || 28 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51532 - ||  || 31 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51533 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 51534 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51535 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51536 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51537 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51538 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51539 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51540 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51541 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51542 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51543 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51544 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51545 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51546 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51547 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51548 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51549 - ||  || 29 marzo 2001 || NEAT
|-
| 51550 - ||  || 30 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51551 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51552 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51553 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51554 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51555 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 51556 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51557 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 51558 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51559 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51560 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51561 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51562 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51563 - || 2001 HK || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51564 - || 2001 HZ || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51565 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51566 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51567 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51568 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51569 Garywessen ||  || 18 aprile 2001 || G. Hug
|-
| 51570 Phendricksen ||  || 17 aprile 2001 || R. Dyvig
|-
| 51571 - ||  || 19 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 51572 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51573 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51574 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51575 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51576 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51577 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51578 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 51579 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51580 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51581 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51582 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51583 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51584 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51585 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51586 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51587 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51588 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51589 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51590 - ||  || 23 aprile 2001 || J. Broughton
|-
| 51591 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51592 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51593 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51594 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51595 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51596 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51597 - ||  || 16 aprile 2001 || NEAT
|-
| 51598 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 51599 Brittany ||  || 28 aprile 2001 || L. Ball
|-
| 51600 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|}

51601-51700 

|-
| 51601 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51602 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51603 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51604 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51605 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51606 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51607 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51608 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51609 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51610 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51611 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51612 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51613 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51614 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51615 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51616 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51617 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51618 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51619 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51620 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51621 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51622 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51623 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51624 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51625 - ||  || 29 aprile 2001 || Črni Vrh
|-
| 51626 - ||  || 30 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51627 - ||  || 30 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51628 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51629 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 51630 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51631 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51632 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51633 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51634 - ||  || 19 aprile 2001 || NEAT
|-
| 51635 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51636 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51637 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51638 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51639 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51640 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51641 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51642 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51643 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 51644 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51645 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 51646 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 51647 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 51648 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 51649 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51650 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51651 - ||  || 28 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 51652 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51653 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51654 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 51655 Susannemond || 2001 JA || 1 maggio 2001 || E. E. Sheridan
|-
| 51656 - || 2001 JD || 1 maggio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51657 - || 2001 JG || 2 maggio 2001 || NEAT
|-
| 51658 - ||  || 2 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 51659 Robohachi ||  || 14 maggio 2001 || BATTeRS
|-
| 51660 - ||  || 12 maggio 2001 || NEAT
|-
| 51661 - ||  || 14 maggio 2001 || NEAT
|-
| 51662 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 51663 Lovelock ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 51664 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 51665 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 51666 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51667 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51668 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51669 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51670 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51671 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51672 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51673 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51674 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51675 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51676 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51677 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51678 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51679 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51680 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51681 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51682 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51683 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51684 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51685 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51686 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51687 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51688 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51689 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51690 - ||  || 20 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51691 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51692 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51693 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51694 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51695 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51696 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51697 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51698 - ||  || 17 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 51699 - ||  || 21 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 51700 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|}

51701-51800 

|-
| 51701 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51702 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51703 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51704 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51705 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51706 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51707 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51708 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51709 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51710 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51711 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51712 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51713 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51714 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51715 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51716 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51717 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51718 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51719 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51720 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51721 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51722 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51723 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51724 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51725 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51726 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51727 - ||  || 24 maggio 2001 || NEAT
|-
| 51728 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51729 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51730 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51731 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51732 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51733 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51734 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51735 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51736 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51737 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51738 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51739 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51740 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51741 Davidixon ||  || 24 maggio 2001 || M. Collins, M. White
|-
| 51742 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51743 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51744 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51745 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51746 - ||  || 18 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 51747 - ||  || 20 maggio 2001 || NEAT
|-
| 51748 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51749 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 51750 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51751 - ||  || 23 maggio 2001 || NEAT
|-
| 51752 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51753 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 51754 - ||  || 24 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 51755 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51756 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51757 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51758 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51759 - ||  || 14 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51760 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51761 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51762 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51763 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51764 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51765 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51766 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51767 - ||  || 11 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 51768 - ||  || 14 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 51769 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51770 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51771 - || 2001 MH || 16 giugno 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51772 Sparker || 2001 MJ || 16 giugno 2001 || R. Dyvig
|-
| 51773 - || 2001 MV || 16 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51774 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51775 - ||  || 16 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51776 - ||  || 16 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 51777 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51778 - ||  || 17 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51779 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51780 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51781 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51782 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51783 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51784 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51785 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51786 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 51787 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51788 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51789 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51790 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51791 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51792 - ||  || 17 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 51793 - ||  || 17 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 51794 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51795 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51796 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 51797 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 51798 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 51799 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 51800 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|}

51801-51900 

|-
| 51801 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51802 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51803 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51804 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51805 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51806 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51807 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51808 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51809 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51810 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51811 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51812 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51813 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51814 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51815 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51816 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51817 - ||  || 21 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 51818 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51819 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51820 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51821 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51822 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51823 Rickhusband ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51824 Mikeanderson ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51825 Davidbrown ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51826 Kalpanachawla ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51827 Laurelclark ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51828 Ilanramon ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51829 Williemccool ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51830 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51831 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51832 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51833 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51834 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51835 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51836 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51837 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51838 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51839 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51840 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51841 - ||  || 23 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 51842 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51843 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51844 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51845 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51846 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51847 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51848 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51849 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51850 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51851 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51852 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51853 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51854 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51855 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 51856 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51857 - ||  || 28 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 51858 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 51859 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 51860 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 51861 - || 2001 PD || 1 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51862 - || 2001 PH || 4 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51863 - || 2001 PQ || 6 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51864 - || 2001 PW || 2 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51865 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51866 - ||  || 4 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51867 - ||  || 5 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51868 - ||  || 6 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51869 - ||  || 5 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51870 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51871 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51872 - ||  || 10 agosto 2001 || J. Nomen
|-
| 51873 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51874 - ||  || 15 agosto 2001 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 51875 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51876 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51877 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51878 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51879 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51880 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51881 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51882 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51883 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51884 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51885 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51886 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51887 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51888 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51889 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51890 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51891 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51892 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51893 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51894 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51895 Biblialexa ||  || 19 agosto 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 51896 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51897 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51898 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51899 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51900 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

51901-52000 

|-
| 51901 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51902 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51903 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51904 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51905 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51906 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51907 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51908 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51909 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51910 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51911 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 51912 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51913 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51914 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51915 Andry ||  || 20 agosto 2001 || V. S. Casulli
|-
| 51916 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51917 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51918 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51919 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51920 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51921 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51922 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51923 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 51924 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51925 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51926 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51927 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51928 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51929 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51930 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51931 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51932 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51933 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51934 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51935 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51936 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51937 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51938 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51939 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51940 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51941 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 51942 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51943 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51944 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51945 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51946 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51947 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51948 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51949 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 51950 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51951 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51952 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51953 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51954 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51955 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51956 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51957 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51958 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51959 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51960 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51961 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51962 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51963 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51964 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51965 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 51966 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 51967 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51968 - ||  || 31 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51969 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 51970 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 51971 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51972 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51973 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51974 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51975 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51976 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 51977 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51978 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51979 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 51980 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 51981 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 51982 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 51983 Hönig ||  || 19 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 51984 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51985 Kirby ||  || 22 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 51986 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51987 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 51988 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 51989 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 51990 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 51991 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 51992 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 51993 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 51994 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 51995 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 51996 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 51997 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 51998 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 51999 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 52000 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0051001